Рюриков — русская фамилия. Известные носители:

 Рюриков, Борис Сергеевич (1909—1969) — советский литературный функционер, журналист, главный редактор «Литературной газеты».
 Рюриков, Дмитрий Борисович (род. 1947) — советский и российский дипломат.
 Рюриков, Николай Владимирович (1884—1943) — священник Русской православной церкви, священномученик.